Elizabeth Margaret McClarnon ou Liz McClarnon, (Liverpool, 10 de Abril de 1981) é uma cantora, compositora e apresentadora de televisão britânica, que faz parte do grupo feminino Atomic Kitten.

Atomic Kitten 
Em 1998, McClarnon ajudou a fundar o Atomic Kitten, co-escrevendo muitas das canções do grupo. Ela é a única integrante original remanescente no Atomic Kitten, após a partida das duas outras integrantes originais: Heidi Range foi substituída por Natasha Hamilton em 1999 e Kerry Katona foi substituída por Jenny Frost em 2001. Atomic Kitten teve três singles número um do Reino Unido, "Whole Again", "Eternal  Flame" e "Tide is High (Get the Feeling)". Elas também tinham dois álbuns em número um, Right Now e Feels So Good, Ambos foram certificados de dupla platina no Reino Unido pelas vendas de mais de 600.000 cópias cada. O total de vendas mundiais é estimado em 6,2 milhões de singles e 4 milhões de álbuns. Em 18 de outubro de 2012, foi anunciado que a formação original do Atomic Kitten (McClarnon, Katona e Hamilton) se reuniria para uma série do ITV2 junto com outros cinco grupos pop de sua época, 911, Honeyz, B*Witched, Five e Liberty X. Jenny Frost não estará envolvida porque ela estava esperando gêmeos, naquele momento.

Outros trabalhos 
McClarnon lançou o single "Woman In Love", chegando ao sexto lugar nas paradas musicais. Ela também tem um programa de culinária na BBC.
Também colaborou com Holly Valance a escrever suas canções solo. Ela Participou da  Global One Project.

Discografia 
Com Atomic Kitten

Singles 

Cantoras do Reino Unido
Cantores de música pop do Reino Unido
Compositores do Reino Unido
Naturais de Liverpool
Membros de Atomic Kitten